Президиум всемирной организации «Объединённые Города и Местные Власти» — коллективный политический руководящий орган ОГМВ, ответственный за повседневные представительские функции.

Состоит из Президента, шести со-Президентов, Казначея и Специальных посланников, определяемых на трёхлетний срок Всемирным советом ОГМВ в ходе Всемирного саммита ОГМВ. Подотчётен ежегодному собранию Всемирного совета и полугодовому собранию Исполнительного бюро организации.

Дополняется Вице-президиумом, избираемым отделениями ОГМВ.

Президиум на 2021—2024 гг. 
Состав Президиума на период 2021—2024 годы:

Президент:  Ильсур Метшин, мэр Казани (Россия)

Со-президенты:

  , мэр столичного муниципалитета Конья (Турция)
  , мэр г. Сиань (Китай)
  , мэр г. Сан-Хосе (Коста-Рика)
  Анн Идальго, мэр Парижа (Франция) и
  , мэр г. Утрехт (Нидерланды)

Казначеи: 
  Маделейн Йоробе Алфелор-Газман, мэр г. Ирига (Филиппины)
  , мэр г. Китченер (Канада)

Специальные посланники:
 При ООН:  Ада Колау, мэр Барселоны (Испания) и
 При Новой программе развития городов, утверждённой на :  , мэр Сории (Испания)

Президиум на 2019—2022 гг. 
Состав Президиума на период 2019—2022 годы:

Президент:  Мохамед Будра, мэр Эль-Хосейма, Президент Ассоциации мэров Марокко (Марокко)

Со-президенты:

  Уур Ибрахим Алтай, мэр столичного муниципалитета Конья (Турция)
  Ли Минг-юань, мэр г. Сиань (Китай)
  Джонни Арая Монге, мэр г. Сан-Хосе (Коста-Рика)
  Темби Нкадименг, мэр муниципалитета города и района Полокване (ЮАР)
  Берри Врбанович, мэр г. Китченер (Канада) b
  Ян ван Занен, мэр г. Утрехт (Нидерланды)

Казначей:  Маделейн Йоробе Алфелор-Газман, мэр г. Ирига (Филиппины)

Специальные посланники:
  Ада Колау, мэр Барселоны (Испания) и
  Фернандо Медина, мэр Лиссабона (Португалия)

Президиум на 2016—2019 гг 
Состав Президиума на период 2016—2019 годы:

Президент:  Паркс Тау, президент Ассоциации местного самоуправления Южной Африки (SALGA).

Сопрезиденты:

  Угур Ибрагим Алтай, мэр столичного муниципалитета Конья (Турция)
  Вэнь Гуохуэй, мэр Гуанчжоу (Китай)
  Анн Идальго, мэр Парижа (Франция)
  Ада Колау, мэр Барселоны (Испания)
  Ролан Рис, мэр Страсбурга (Франция)
  Маурисио Родас Эспинель, мэр Кито (Эквадор)

Казначей:  Берри Врбанович, мэр Китченер (Канада)

Заместитель казначея:  Мохамед Садики, мэр Рабата (Марокко)

Вице-президенты:
  Иван Арсьенега, мэр Сукре (Боливия)
  Мигель Лифшиц, губернатор провинции Санта-Фе (Аргентина)
  Карлос Мартинес Мингес, мэр Сории (Испания)
  Михаэль Мюллер, мэр Берлина (Германия)
  Айсен Николаев, экс-мэр Якутска, Глава Республики Саха (Россия)
  Роуз Кристин Рапонго, мэр Либревиля (Габон)
  Три Рисмахарини, мэр Сурабая (Индонезия)
  Кларк Сомервилль, региональный советник Халтон Хиллс (Канада)
  Моника Фейн, мэр Росарио (Аргентина)
  Фатма Шахин, мэр Газиантепа (Турция)

Примечания 

Объединённые Города и Местные Власти